|-
| 96301 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96302 - || || 8 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96303 - || || 17 d'octubre, 1996 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 96304 - || || 5 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96305 - || || 10 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96306 - || || 20 de novembre, 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96307 - || || 4 de desembre, 1996 || Pleiade || P. Antolini, F. Castellani
|-
| 96308 - || || 12 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96309 - || || 12 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96310 - || || 14 de desembre, 1996 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 96311 - || || 11 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96312 - || || 12 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96313 - || || 3 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96314 - || || 8 de gener, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 96315 - || || 9 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96316 - || || 11 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96317 - || || 30 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96318 - || || 1 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96319 - || || 1 de febrer, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 96320 - || || 6 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96321 - || || 6 de febrer, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 96322 - || || 12 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96323 - || || 14 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96324 - || || 4 de març, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96325 - || || 3 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96326 - || || 3 de març, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96327 - || || 5 de març, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96328 - || 1997 GC || 2 d'abril, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 96329 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96330 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96331 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96332 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96333 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96334 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96335 - || || 9 de maig, 1997 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 96336 - || || 28 de maig, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96337 - || || 5 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96338 - || || 1 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96339 - || || 29 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96340 - || || 8 de juliol, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 96341 - || || 31 de juliol, 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 96342 - || || 8 d'agost, 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 96343 - || || 3 de setembre, 1997 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 96344 - || || 5 de setembre, 1997 || Alfred University || A. M. Robbins
|-
| 96345 - || || 8 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 96346 - || || 23 de setembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96347 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96348 - || || 7 d'octubre, 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 96349 - || || 23 d'octubre, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 96350 - || || 26 d'octubre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 96351 - || || 28 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96352 - || || 1 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96353 - || || 6 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96354 - || || 6 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96355 - || || 11 de novembre, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 96356 - || || 10 de novembre, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 96357 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96358 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96359 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96360 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96361 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96362 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96363 - || || 25 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96364 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96365 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96366 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96367 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 96368 - || || 3 de desembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 96369 - || || 3 de desembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 96370 - || || 1 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96371 - || || 7 de desembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 96372 - || || 24 de desembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 96373 - || || 27 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96374 - || || 31 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96375 - || || 31 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96376 - || 1998 AY || 5 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96377 - || || 4 de gener, 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96378 - || 1998 BA || 16 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96379 - || 1998 BH || 18 de gener, 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 96380 - || || 19 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96381 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96382 - || || 22 de gener, 1998 || Stroncone || Stroncone
|-
| 96383 - || || 24 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 96384 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96385 - || || 28 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 96386 - || || 26 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 96387 - || || 19 de gener, 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 96388 - || || 26 de gener, 1998 || Dossobuono || L. Lai
|-
| 96389 - || || 26 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96390 - || || 6 de febrer, 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 96391 - || || 6 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96392 - || 1998 DH || 17 de febrer, 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 96393 - || || 19 de febrer, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 96394 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96395 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96396 - || || 24 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96397 - || || 27 de febrer, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96398 - || || 27 de febrer, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96399 - || || 22 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 96400 - || || 22 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
6